Kriegerdenkmal Stegelitz steht für:

 Kriegerdenkmal Stegelitz (Möckern), in Stegelitz bei Möckern, Sachsen-Anhalt
 Kriegerdenkmal Stegelitz (Tangerhütte), in Stegelitz bei Tangerhütte, Sachsen-Anhalt